En , Piasek peut correspondre à :

 Piasek, village de la voïvodie des Basses-Carpates ;
 Piasek, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale ;
 Piasek, village de la voïvodie de Sainte-Croix ;
 Piasek, village du powiat de Pszczyna en voïvodie de Silésie ;
 Piasek, localité du powiat de Częstochowa en voïvodie de Silésie ;
 Piasek, localité du powiat de Lubliniec en voïvodie de Silésie ;
 Piasek, village du powiat de Bartoszyce en voïvodie de Varmie-Mazurie.